Piłka nożna mężczyzn na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995 – turniej w piłce nożnej, który odbył się w włoskim Rzymie w dniach 6–15 września 1995 roku podczas igrzysk wojskowych.

W turnieju brało udział łącznie 12 drużyn męskich. Drużyny w  pierwszej rundzie rywalizowały w trzech grupach. Do dalszych gier pucharowych awansowały dwie pierwsze drużyny z każdej z grup oraz dwie najlepsze z 3. miejsc.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A 

 Wyniki:
  – : 3:0 
  – : 4:2 
  – : 8:0 
  – : 3:0 
  – : 2:1 
  – : 2:1

Grupa B 

 Wyniki:
  – : 2:1 
  – : 0:0 
  – : 1:0 
  – : 2:0 
  – : 4:1 
  – : 4:1

Grupa C 

 Wyniki:
  – : 1:2 
  – : 3:3 
  – : 9:0 
  – : 8:0 
  – : 8:1 
  – : 2:0

Faza pucharowa

Drabinka (ćwierćfinały)

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe
 Piłka nożna na światowych wojskowych igrzyskach sportowych

Przypisy

Bibliografia 
  data dostęp 2019-11-14

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 1995
Mężczyzn